Loenen peut faire référence à :

Toponyme 
 Loenen, localité et ancienne commune néerlandaise, appartenant à la commune d'Apeldoorn, dans le Gueldre
 Loenen, localité néerlandaise de la commune d'Overbetuwe, dans le Gueldre
 Loenen, ancienne commune néerlandaise de la province d'Utrecht
 Loenen aan de Vecht, localité néerlandaise de la commune de Stichtse Vecht
 Loenen en Wolferen, ancienne commune néerlandaise du Gueldre
 Loenen-Kronenburg, ancienne commune néerlandaise de la province d'Utrecht
 Stichts Loenen, ancienne commune néerlandaise de la province d'Utrecht, également l'ancien nom de Loenen

Homonymie de toponyme